Nardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Jindra Nečasová Nardelli (* 1960), tschechische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Nikola Nardelli (1857–1925), österreichischer Beamter und Statthalter von Dalmatien
 Petra Nardelli (* 1996), italienische Sprinterin
 Robert Nardelli (* 1948), US-amerikanischer Manager
 Sara Nardelli (* 1990), österreichische Musikerin